Михайличе́нко — українське прізвище.

 Михайличенко Віктор Іванович (* 1948) — заслужений журналіст України.
 Михайличенко Володимир Васильович — заслужений журналіст України.
 Михайличенко Гнат Васильович (1892–1919) — письменник і політичний діяч.
 Михайличенко Єлизавета Юріївна (* 1962) — російська письменниця.
 Михайличенко Іван Харлампійович (1920—1982) — Герой Радянського Союзу
 Михайличенко Ірина Гаврилівна (1921—1977) — українська радянська балерина.
 Михайличенко Олег Володимирович (* 1952) — педагог, методист, доктор педагогічних наук, професор.
 Михайличенко Олексій Олександрович (* 1963) — футболіст і тренер.
 Михайличенко Юрій (* 1961) — український поет.

Також 
 Михайліченко Богдан Васильович — український футболіст; 
 Михайліченко Микола Андрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Михайліченко Олена — українська акторка театру та кіно.

Українські прізвища
Прізвища на -енко